monte-altense – abitanti di Barão de Monte Alto
monte-altense – abitanti di Monte Alto (Brasile)
monte-altense – abitanti di Montes Altos
monte-altense – abitanti di Palmas de Monte Alto